Богдановское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Рославльского района Смоленской области России.

Административный центр — село Богданово.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением к 1 января 2019 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Екимовичское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 66,44 км²
 Расположение: северо-восточная часть Рославльского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Сырокоренским сельским поселением
 на востоке — с МО город «Десногорск»
 на юго-востоке — с Екимовичским сельским поселением
 на юго-западе — с Костырёвским сельским поселением
 на западе — с Починковским районом
 на северо-западе — с Ельнинским районом
 Крупные реки: Десна.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 7 населённых пунктов.
 Богданово, село
 Богданово, деревня
 Боровцы, деревня
 Городчанка, деревня
 Добрый, деревня
 Колпино, деревня
 Холмец, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Рославльского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году